Российский государственный профессионально-педагогический университет — высшее учебное заведение в Екатеринбурге. Полное наименование — Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный профессионально-педагогический университет» (ФГАОУ ВО «РГППУ»).

Основан 1 сентября 1979 года как Свердловский инженерно-педагогический институт (СИПИ). В 1993—2001 годах — Уральский государственный профессионально-педагогический университет (УГППУ). С 2001 года — РГППУ. Главный корпус университета расположен в районе Уралмаш.

В составе университета 5 институтов, 1 колледж, докторантура, аспирантура, 4 филиала в городах Свердловской области и за её пределами.

И.о. ректора университета — Дубицкий Валерий Васильевич, кандидат химических наук, доктор социологических наук, профессор.

История 
Свердловский инженерно-педагогический институт был создан на основании Постановления Совета Министров СССР от 2 июня 1978 года и являлся первым инженерно-педагогическим институтом в стране. Были основаны машиностроительный и электроэнергетический факультеты, в состав которых входило 12 кафедр. Первым ректором стал Василий Васильевич Блюхер, сын В. К. Блюхера.

Основной задачей института являлась подготовка педагогических кадров системы начального, среднего и высшего профессионального образования.

Первый выпуск специалистов состоялся в 1984 году. В 1985 году ректором СИПИ назначается учёный-химик и педагог Евгений Викторович Ткаченко, будущий министр образования Российской Федерации. Новый ректор взял курс на развитие института и повышение его ведущей роли в системе инженерно-педагогического образования страны. При Ткаченко в институте образованы аспирантура и диссертационный совет, проведена компьютеризация учебного процесса.

В 1987 году на совместном заседании коллегий Минобразования и Госпрофобра СССР Свердловский инженерно-педагогический институт утверждён ведущим вузом страны в области инженерно-педагогического образования.

В 1992 году Ткаченко становится первым заместителем министра, а затем министром образования Российской Федерации. Исполняющим обязанности ректора назначается Геннадий Михайлович Романцев, который в мае следующего года избирается ректором на конкурсной основе из пяти кандидатов.

В декабре 1993 года приказом министра образования Свердловский инженерно-педагогический институт (СИПИ) был преобразован в Уральский государственный профессионально-педагогический университет (УГППУ).

27 ноября 2001 года приказом Министерства образования Российской Федерации Уральский государственный профессионально-педагогический университет (УГППУ) переименован в Российский государственный профессионально-педагогический университет (РГППУ).

22 марта 2013 года ректором на конкурсной основе из трёх кандидатов избирается Евгений Михайлович Дорожкин. 22 апреля 2013 года он вступил в должность. Г. М. Романцев переходит на должность научного руководителя университета. Начинаются процедуры по введению должности президента РГППУ.

Ректоры 
 1978—1985 — Блюхер, Василий Васильевич
 1985—1992 — Ткаченко, Евгений Викторович
 1992—2013 — Романцев, Геннадий Михайлович
 22.03.2013 — 02.03.2021 — Дорожкин, Евгений Михайлович
 03.03.2021 — н.в. — Дубицкий, Валерий Васильевич

Структура РГППУ

Учебные подразделения 
 Институт инженерно-педагогического образования (ИПО)
 Институт психолого-педагогического образования (ППО)
 Институт гуманитарного и социально-экономического образования (ГСЭО)
 Институт физической культуры, спорта и здоровья (ФКСиЗ)
 Институт развития территориальных систем профессионально-педагогического образования (РТС ППО)

Научные подразделения 
 НИИ инноваций в образовании
 Институт развития ремесленничества
 НИИ психологии развития
 Уральский научно-образовательный центр уральского отделения российской академии образования
 Филиал исследовательского центра проблем качества подготовки специалистов
 Межотраслевой центр высокотемпературных теплофизических исследований конденсированных материалов
 Центр информационных технологий
 Отдел международного сотрудничества
 Центр образования по реализации международного проекта «Школа Конфуция»
 Научно-учебный центр
 Межфакультетская исследовательская лаборатория профессионального развития личности
 Межкафедральная научно-исследовательская лаборатория компьютерных технологий профессионального образования
 Вузовско-академическая лаборатория магнитогидродинамических (МГД) преобразователей (создана РГППУ и Институтом теплофизики УрО РАН)
 Исследовательская лаборатория мониторинга и профилактики наркомании
 Научно-исследовательская лаборатория декоративной живописи и древнерусской иконописи
 Научно-исследовательская лаборатория диагностики, коррекции и мониторинга функционального состояния учащейся молодёжи, подростков и детей

Филиалы 
 Подчинённый РГППУ в Нижнем Тагиле «Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт»

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт университета
 Справочник «Абитуриент-МХ»

 
Появились в 1979 году в СССР